Вьетнамский национальный университет Хошимина (, , также VNUHCM) — один из крупнейших университетов Вьетнама, расположенный в Хошимине.

История 
Вьетнамский национальный университет Хошимина был создан 27 января 1995 года путем объединения девяти вьетнамских вузов.

Структура 
В состав Вьетнамского национального университета Хошимина входят 8 отдельных университетов и институтов, еще 26 организаций (включая учебные и неучебные, например, издательства и фонды) являются аффилированными с университетом.

Университеты и институты в составе 
 Технологический университет
 Университет естественных наук
 Университет гуманитарных и социальных наук
 Международный университет
 Университет информационных технологий
 Университет экономики и права
 Институт окружающей среды и ресурсов
 Университет Анзянг

Прочие аффилированные структуры

Статистика 
В VNUHCM обучается более 60 000 студентов дневной формы обучения, преподает более более 300 профессоров и доцентов, работает более 1200 докторов наук. Учебная программа включает в себя более 90 дисциплин с подготовкой специалистов, магистров и докторов наук более чем по 120 специальностям.

Рейтинги 
Указано место или диапазон мест в рейтинге — в зависимости от занимаемой университетом позиции.
Отметка "N/I" проставлена в случае отсутствия университета в рейтинге.
Отметка "N/P" проставлена в случае отсутствия опубликованного рейтинга за соответствующий год.

Известные выпускники

Международное сотрудничество 

 В мае 2018 года университет подписал меморандум о взаимопонимании с СПбГУ, что позволит расширить партнерские научно-исследовательские программы.

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета

Появились в 1995 году во Вьетнаме
Университеты Вьетнама
Организации Хошимина